Beñat Intxausti Elorriaga, (1986), ciclista basc
 Beñat Etxebarría Urkiaga, (1987), futbolista basc